Stadelmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Stadelmaier (* 1950), deutscher Theaterkritiker
 Herbert Stadelmaier (1916–2009), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Jonas Stadelmaier (* 1990), deutscher Musiker
 Martin Stadelmaier (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Philipp Stadelmaier (* 1984), deutscher Filmkritiker, Filmwissenschaftler und Autor

Siehe auch:
 Stadelmayer
 Stadlmayer
 Stadlmair
 Stadlmayr
 Stadlmeier